Il singolare dell'Hansol Korea Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Agnieszka Radwańska ha sconfitto in finale Anastasija Pavljučenkova per 66-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Agnieszka Radwańska (campionessa)
 Marija Kirilenko (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (finale)
 Klára Zakopalová (primo turno)

  Elina Svitolina (primo turno)
  Julia Görges (secondo turno)
  Andrea Petković (primo turno)
  Annika Beck (secondo turno)

Qualificate

 Risa Ozaki (primo turno)
 Ons Jabeur (secondo turno)

 Han Xinyun (primo turno)
 Chan Chin-wei (primo turno)

Wildcard

 Jang Su-jeong (quarti di finale)
 Han Sung-hee (primo turno)

 Lee Ye-ra (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Hansol Korea Open 2013
WTA Tour 2013